Губин, Олег Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.
 Губин, Олег — псевдоним Александра Викторовича Волкова